

Коробовське — село, Березинський район, Мінська область

Коробовське — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Коробовське — присілок, Парфеньєвський район, Костромська область

Див. також 
 Коробово